El término Piatijatki ,  puede referirse a:

Piatijatki (Krasnodar), localidad del krai de Krasnodar, en Rusia.
Piatijatki (Rostov), localidad del óblast de Rostov, en Rusia.

Piatijatki (Dnipropetrovsk), localidad del raión de Piatijatki del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Piatijatki (Yurivka, Dnipropetrovsk), localidad del raión de Yurivka del óblast de Dnipropetrovsk, en Ucrania.
Piatijatki (DOnetsk), localidad del óblast de Donetsk, en Ucrania.
Piatijatki (Jerson), localidad del óblast de Jerson, en Ucrania.
Piatijatki (Mala Vyska, Kirovogrado), localidad del raión de Mala Vyska del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Piatijatki (Znamianka, Kirovogrado), localidad del raión de Znamianka del óblast de Kirovogrado, en Ucrania.
Piatijatki (Bratske, Mykolaiv), localidad del raión de Bratske del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Piatijatki (Mykolaiv), localidad del raión de Mykolaiv del óblast de Mykolaiv, en Ucrania.
Piatijatki (Poltava), localidad del óblast de Poltava, en Ucrania.
Piatijatki (Zaporizhia), localidad del óblast de Zaporizhia, en Ucrania.